Табернакль Святой Розы () — памятник архитектуры, часть древней крепостной стены во Флоренции. Находится в Башне Святой Розы ().

Здесь древняя стена Святого Фредиана, возведённая в XIV веке, прерывается и далее стена продолжается вдоль реки Арно. Башня расположена в стратегически важном углу. По это причине её также называли Сторожевой башней, и ещё Смрадной башней из-за мусора и трупов животных на близлежащей свалке за городской стеной.

В эдикуле от 1856 года находится фреска начала XVI века с изображением Богоматери со Христом, снятым с креста и святыми Иоанном Богословом и Марией Магдалиной кисти Ридольфо дель Гирландайо, единственное сохранившееся изображение от близ лежавшего оратория Святой Розы из Витербо, части монастыря Святого Вильгельма. Оба строения были снесены в 1743 году. Члены оратория Святой Розы проводят молитвенные собрания у этого образа, которому приписывают чудодейственную силу.

Источники
 Luciano Artusi, Le antiche porte di Firenze, Semper, Firenze 2005 ISBN 888806222X
 Le torri di Firenze e del suo territorio, Lara Mercanti e Giovanni Straffi, Alinea, Firenze 2003 ISBN 88-8125-337-2

Достопримечательности Флоренции